Джонатан «Джон» Сасс (; 1961, Нью-Йорк) — американский джазовый тубист.

Биография 

Джонатан Сасс родился в нью-йоркском районе Гарлем на Манхэттене. С 1976 по 1985 год он занимался на тубе под руководством Сэма Пилафиана в Бостонском университете. С 1980 года Сасс выступал с концертами по всему миру и в 1989 году поселился в Вене. До 1995 года он был участником джазового оркестра Vienna Art Orchestra. Некоторое время Сасс играл в американском брасс-квинтете Empire Brass и в джаз-рок группе Heavy Tuba. В настоящее время он выступает сольно, а также в составе брасс-квинтета Art of Brass Vienna.

Дискография 

 Соло
 Sassified (2005)

 С группой Heavy Tuba
 Faces (1994)
 Sagenhaft (1997)
 At Montreux Jazz Festival (2000)
 Pictures at an Exhibition (2003)

 С квинтетом Art of Brass Vienna
 That's Brass! (1994)
 Art of Brass Vienna plays Classics for Brass (1994)
 wanted: alice (1996)
 Strauss & Co (1999)
 Miles, Monk & More (1999)

Ссылки 

 
 Официальный сайт 

Тубисты по алфавиту
Тубисты США
Джазмены США
Академические музыканты США